Arnstad est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Eli Arnstad (née en 1962), femme politique norvégienne ;
 Marit Arnstad (née en 1962), avocate et femme politique norvégienne ;
 Per Magnar Arnstad (1937-2022), chef d'entreprise et homme politique norvégien.

Notes et références